Coci ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Coci, deutscher Drucker
 Nicolae Coci († um 1610), aromunischer Hofbeamter in den Fürstentümern Moldau und Walachei